Copa UNCAF 1993 – druga edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Hondurasie w dniach 5-9 marca 1993. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 1993.

Runda eliminacyjna 

Źródło:

Stadiony

Turniej finałowy 

 
Copa UNCAF 1993

HONDURAS 1. TYTUŁ

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 1993